Grosse Pointe bezeichnet:

 Grosse Pointe (Michigan), eine Stadt in Michigan 
 den Originaltitel der Fernsehserie Starlets

Siehe auch:
 Grosse Pointe Blank